Професіональна футбольна група А 2014–15 — 91-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобув Лудогорець.

Клуби

Підсумкова таблиця (перший етап) 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Локомотив (Софія) не отримав ліцензію УЄФА на участь у європейських кубкових турнірах у сезоні 2015-2016.
2. Клуби Локомотив (Софія) та ЦСКА (Софія) через фінансові проблеми з наступного розіграшу першості Болгарії були переведені до нижчих дивізіонів.

Позначення:

Результати

Кваліфікаційний раунд 

  
 

Примітки: 
1. Клуб Черно море візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Болгарії з футболу 2014—2015.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 

2014–15
Болгарія
Болгарія
2014 у болгарському спорті
2015 у болгарському спорті